

Persone 
 Emiliano degli Orfini – noto anche come Emiliano Orfini, orafo e medaglista italiano
 Mario Orfini – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Matteo Orfini – (1974), politico italiano
 Viviano Orfini – cardinale italiano

Altro 
 Palazzo Orfini – edificio di Foligno